Unterseeboot 3 ou U-3 a été le nom de plusieurs sous-marins allemands ou U-boot durant la Première, la Seconde Guerre mondiale et plus tard:
L'Unterseeboot 3, de type U 3, sous-marin de la Kaiserliche Marine, a été construit en 1909 et a participé à la première bataille de l'Atlantique durant la Première Guerre mondiale avant de se rendre en 1918.
Durant la première Guerre mondiale, l'Allemagne a possédé deux autres sous-marins avec un nom similaire:
UB-3, un sous-marin de type UB I lancé en 1915 et qui a été coulé le .
UC-3, un sous-marin de type UC I lancé en 1915 et qui a été coulé le .
L'Unterseeboot 3, un sous-marin de type II.A, a été lancé en 1935 et a participé à la deuxième bataille de l'Atlantique durant la Seconde Guerre mondiale et qui a été mis en rebut en 1945.
L'Unterseeboot 3, un sous-marin de type 201, a été lancé en 1964 pour la Bundesmarine, prêté à la Marine royale norvégienne de 1964 à 1966, et plus tard démoli.

Unterseeboot 3 ou U-3 ou U-III peut faire référence également à:
L'Unterseeboot 3, de type U 3 pour la Marine austro-hongroise, a été construit en 1911 et a participé à la première bataille de l'Atlantique durant la Première Guerre mondiale et cédé à l'Italie en 1920.

Sources 

Sous-marin de la Marine allemande
Nom de bateau
Bateau des années 1900
Bateau des années 1940